VMC is de naam van twee historische merken van motorfietsen:

 VMC (Birmingham), Engeland
 VMC (Nederland), Nederland